Kajana steht für:

Kajaani, eine Stadt in Finnland
Kajana (Suriname), ein Dorf in Suriname